Mġarr néven két máltai település is létezik:
 Mġarr Máltán
 Mġarr Gozón

A Gozo szigetén található völgy és öböl:
 Mġarr ix-Xini